Hinduizm:
 Pradźapati – bóg wedyjski, Absolut i Stwórca, bóg osobowy z niebios, ... 
 Pradźapati – grupa praojców, zaludniająca na życzenie Brahmy wszechświat
 Pradźapati – władca kalpy o nazwie Wiradźaka (ang. Virajaka Kalpa, pośród 30 kalp wskazanych w Matsjapuranie (290.3-12) zajmuje pozycję nr 27). Jego żona miała na imię Gajatri. Obdarzyła go synem o imieniu Singhadaswara
 Daksza Pradźapati – jeden z ryszich
 Rući Pradźapati –  jeden z ryszich o którym wspomina Markandejapurana
 Pradźapati - postać z mitologii indyjskiej, syn Pryamsu, ojciec Khanity

Indie:
 Pradźapati – rzeka w Indiach
 Pradźapati – powieść "প্রজাপতি" Bengalczyka Samaresha Basu z 1967 roku